La Secte des égoïstes est le premier roman d'Éric-Emmanuel Schmitt, publié en 1994.

Résumé 
Un chercheur découvre par hasard l'existence d'un excentrique adepte de la philosophie égoïste, Gaspard Languenhaert, très prisé dans les salons du  où d'ailleurs plusieurs personnes tentèrent de lui prouver sa sottise par diverses manières et parfois pas très subtiles ou même très provocantes.

Gaspard fonda une école à Montmartre : la secte des égoïstes où ses disciples répétaient avec lui qu'eux seuls existaient et que le monde n'était que leurs fantasmes. Après plusieurs séances les élèves se faisaient rares, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Intrigué, le chercheur abandonne ses travaux et part à la recherche de ce philosophe égoïste dont une sorte de conspiration fait apparaître et disparaître les traces. Après la rencontre d'un vieil homme singulier lui disant de ne pas chercher de piste visible, il va chercher au plus profond de lui-même pour trouver des pistes, ce qui plonge le lecteur dans des vertiges hallucinants du solipsisme.

Récompenses 
 Prix du premier roman de l'université d'Artois

Éditions imprimées

Livre audio

Traductions 
Le roman a été traduit en arabe, allemand, bulgare, espagnol castillan, italien, néerlandais, roumain et russe.

Notes et références

Liens externes 

Roman d'Éric-Emmanuel Schmitt
Roman français paru en 1994
Premier roman